Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12 и 14 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 5 спортсменов в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 28 легкоатлетов.

 Турецкий бегун Хакан Дувар в августе 2018 года был дисквалифицирован на 4 года. На основании показателей биологического паспорта был сделан вывод, что спортсмен употреблял допинг. Все его выступления с 11 августа 2014 года были аннулированы, в том числе на чемпионате Европы — 2014.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин состоялся 14 августа 2014 года. Забег большей частью проходил в тактическом ключе с относительно невысокой скоростью. Участники оставили основные разборки за медали на последний круг. Ожидаемый рывок действующего чемпиона Европы француза Махидина Мехисси-Бенаббада настолько же ожидаемо никто не смог поддержать, что позволило ему начать празднование победы ещё за 100 метров до финиша. В порыве радости он на финишной прямой снял с себя майку и так и закончил дистанцию с оголённым торсом. Главный судья соревнований посчитал данное поведение неспортивным и ещё на стадионе показал Мехисси-Бенаббаду жёлтую карточку. А немного позднее протест на результаты финала подали испанцы, чей представитель Анхель Мульера стал четвёртым. Предметом разбирательства послужил факт финиша француза без майки и нагрудного номера, что является нарушением пунктов 143.1 и 143.7 правил ИААФ, регламентирующих соревновательную одежду и обувь. Протест был удовлетворён, Мехисси-Бенаббада лишили золота, которое перешло к его товарищу по команде Йоанну Ковалю. Мульера в итоге получил бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

бег